Gennadas är ett släkte av kräftdjur. Gennadas ingår i familjen Benthesicymidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Gennadas